Termes kan syfta på:
 Termes (släkte) – ett släkte av termiter
 Termes, Ardennes – en kommun i departementet Ardennes i regionen Champagne-Ardenne
 Termes, Aude – en kommun i departementet Aude i regionen Languedoc-Roussillon
 Termes, Lozère – en kommun i departementet Lozère i regionen Languedoc-Roussillon